Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt)
 Bernterode (Breitenworbis)